Заха́р Заха́рович Ду́ров (28 июля 1849, с. Савино, Смоленская губерния — , Санкт-Петербург) — музыкальный писатель и исследователь, преподаватель Петербургской консерватории.

Биография 
Родился в дворянской семье.

Окончил Московский кадетский корпус, в 1868 году — Михайловское артиллерийское училище в Санкт-Петербурге; выпущен в 4-ю артиллерийскую бригаду, через 3 года вышел в отставку в чине поручика.

Увлёкся историей церковного пения и начал исследовательскую работу в хранилищах Москвы, Санкт-Петербурга и др. В 1881—1882 годах посещал лекции по истории церковного пения профессора Д. В. Разумовского.

В 1883—1886 годах преподавал в Санкт-Петербургской консерватории, читал курс истории церковного пения в России.

Является автором «Очерка истории музыки в России». Другое его обширное сочинение по истории православного церковного пения было удостоено премии Академии наук, но не было издано; сохранились первые четыре корректурные листа этой работы.

Похоронен на  в Санкт-Петербурге.

Примечания

Литература 
 Соловьев Д. Н. Первая лекция г. Дурова по истории рус. музыки и церк. пения // Муз. мир. — 1882. — № 19. — С. 2-3.
 Соловьев Д. Н. Вторая и третья лекции г. Дурова по истории рус. музыки и церк. пения // Муз. мир. — 1883. — № 1. — С. 2-3; № 2. — С. 3.
 Разумовский Д. В. Разбор рукоп. соч. З. Дурова «Опыт истории музыки» // Отчет о присуждении наград гр. Уварова. — СПб., 1885. — С. 173—183.
 [Некролог З. З. Дурова] // Театр и жизнь. — 1886. — № 19. — С. 2.
 Саитов В. И. Петербургский некрополь. — СПб., 1912. — Т. 2. — С. 102.
 Московская консерватория: 1866—1966 / Ред.: Л. С. Гинзбург и др. — М., 1966. — С. 112, 136, 155, 169.

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Первого Московского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Поручики
Историки церковной музыки
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории